Maxwell är namn på en skotsk klan och är därmed ett efternamn som främst förekommer i engelsktalande länder. Den främste bäraren av namnet var den skotskfödde fysikern och matematikern James Clerk Maxwell (1831–1879), som med Maxwells ekvationer 1861–1862 sammanfattade den klassiska elektricitetsläran. Namnet Maxwell används också som förnamn samt ingår i en rad med geografiska namn.

Personer med Maxwell som efternamn 
 Anna Maxwell Martin (född 1977), brittisk skådespelare
 David Maxwell (född 1951), brittisk roddare
 Earle Maxwell (född 1934), officer i Frälsningsarmén
 Edwin Maxwell (1886–1948), irländsk skådespelare
 George Maxwell Richards (född 1931), politiker från Trinidad och Tobago, president 2003–2013
 Ghislaine Maxwell (född 1961), brittisk societets- och affärskvinna
 Herbert Maxwell (1845–1937), skotsk politiker och skriftställare
 James Clerk Maxwell (1831–1879), brittisk matematiker och fysiker
 Joe Maxwell (född 1957), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Missouri
 John Grenfell Maxwell (1859–1929), brittisk militär
 Lily Maxwell (aktiv 1867), brittisk föregångare för kvinnlig rösträtt
 Lois Maxwell (1927–2007), kanadensisk-brittisk skådespelare
 Marilyn Maxwell (1921–1972), amerikansk skådespelare, sångare och underhållare
 Peter Maxwell Davies (1934–2016), brittisk kompositör och dirigent
 Robin Maxwell (född 1948), amerikansk populärhistorisk författare
 Susie Maxwell Berning (född 1941), amerikansk golfspelare
 Steamer Maxwell (1890–1975), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 Stephanie Maxwell-Pierson (född 1964), amerikansk roddare
 William Babington Maxwell (1866–1938), engelsk författare
 Winifred Maxwell (1680–1749), skotsk kvinnlig upprorsledare

Personer med Maxwell som förnamn 
 Maxwell Anderson (1888–1959), amerikansk dramatiker
 Maxwell Deacon (1910–1970), kanadensisk ishockeyspelare
 Maxwell Fry (1899–1987), engelsk arkitekt och stadsplanerare
 Maxwell Konadu (född 1972), ghanansk fotbollsspelare
 Maxwell Long (1878–1959), amerikansk friidrottare, löpare
 Maxwell D. Taylor (1901–1987), amerikansk militär

Personer med Maxwell som artistnamn 
 Maxwell Scherrer Cabelino Andrade (född 1981), brasiliansk fotbollsspelare
 Emaxwell Souza de Lima (född 1995), brasiliansk fotbollsspelare
 Maxwell (musiker) (född 1973), amerikansk R&B-artist

Begrepp med namn efter James Clerk  Maxwell

 Maxwell (enhet)
 Maxwell-Boltzmannfördelning
 Maxwells demon
 Maxwells ekvationer
 Maxwells relationer

Skotska efternamn
Engelska efternamn